Жерніку́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 26 км на південний схід від Лана.

Історія 

1 січня 2017 року Жернікур було приєднано до муніципалітету Кормісі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Жернікур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жернікур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена